Чиршкасы́ — название населённых пунктов в Чувашии, Россия:

 Чиршкасы — деревня в Аликовском районе.
 Чиршкасы — деревня в Канашском районе.
 Чиршкасы — деревня в Мариинско-Посадском районе.
 Чиршкасы — деревня в Цивильском районе.
 Чиршкасы — деревня в Чебоксарском районе (Синьяльское сельское поселение).
 Чиршкасы — деревня в Чебоксарском районе (Сирмапосинское сельское поселение).
 Чиршкасы — деревня в Чебоксарском районе (Чиршкасинское сельское поселение).